Chudnovsky (auch Choodnovsky; ; ) ist der Familienname folgender Personen:
 David Chudnovsky (* 1947), ukrainisch-US-amerikanischer Mathematiker, Bruder von Gregory Chudnovsky
 Eugene M. Chudnovsky (* 1948), russisch-US-amerikanischer Physiker
 Gregory Chudnovsky (* 1952),  ukrainisch-US-amerikanischer Mathematiker, Bruder von David Chudnovsky
 Maria Chudnovsky (* 1977), israelische Mathematikerin